Rosa de la Virgen puede referirse a:

 El nombre común de la planta Fagonia cretica.
 El nombre común de la planta Ziziphus lotus.